Kotline est un toponyme qui peut désigner :
 Kotline, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
 Kotline, une île du golfe de Finlande en Russie à  à l'ouest de Saint-Pétersbourg ;
 classe Kotline, une classe de destroyers de la Marine soviétique.

Voir aussi